A Guitarra e Outras Mulheres (1998) é um álbum do guitarrista português António Chainho.

Músicas 
 Sombra (Fado Nocturno) - Teresa Salgueiro
 Juntei-me à Voz Verdadeira - Elba Ramalho
 Percursos - António Chaínho
 Nossa Música - Nina Miranda
 Guitarra Sem Fronteiras - António Chaínho
 Fadinho Simples - Marta Dias
 Valsinha Mandada - António Chaínho
 Tenho Ruas no meu Peito - Sofia Varela
 Fado da Desistência - Filipa Pais
 Rotas Marítimas - António Chaínho
 Fado da Boa Sina - Teresa Salgueiro
 Improviso em Mi Menor - António Chaínho

Ligações externas 
 António Chainho (Página oficial)
 CCB (Página oficial)
 Casa do Fado e da Guitarra Portuguesa
 eCard Para ver e ouvir (Flash)
 Rão Kyao - Site oficial

<p style="margin-top: 0px;"> Discografia de António Chainho  Guitarra Portuguesa | The London Philharmonic Orchestra | A Guitarra e Outras Mulheres | Lisboa-Rio | Ao Vivo no CCB 

António Chainho
Álbuns de 1998
Álbuns em língua portuguesa